Кратер Региомонтан () — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено итальянским астрономом Джованни Риччоли в честь немецкого астронома и математика Региомонтана (Йоганна Мюллера) (1436—1476) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.  До Риччоли кратер именовался Кристина (королева Швеции) (название присвоено Микаэлем ван Лангреном), а Ян Гевелий называл кратеры Региомонтан, Пурбах и Вальтер Ливанскими горами. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пурбах частично перекрывающий кратер Региомонтан на севере; кратер Бланкин на северо-востоке; кратер Вернер на востоке; кратер Вальтер на юге-юго-востоке и кратер Деландр на юго-западе. На северо-западе от кратера расположено Море Облаков. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 126,6 км, глубина 3610 м.

Кратер Региомонтан имеет полигональную форму, вытянут в направлении восток-запад и значительно разрушен. Вал сглажен и трудно различим на фоне окружающей местности, в южной и западной части практически полностью разрушен. Лучше всего сохранилась восточная часть вала. Дно чаши затоплено лавой, сравнительно ровное в восточной части, западная часть более пересечена. На северо-востоке от центра чаши расположен приметный хребет высотой 1200 м с сателлитным кратером Региомонтан A на вершине. Данный кратер ранее считался доказательством вулканической активности на Луне, на самом деле это ударный кратер.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Региомонтан на карте LAC-95.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Are Central Peaks Volcanoes?

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны